Хипаций (Hypatius; Ὑπάτιος) е име на:

 Хипаций (консул 359 г.), консул 359 г.; брат на императрица Евсевия
 Флавий Хипаций († 532), консул 500 г., анти-император на Източната Римска империя; племенник на император Анастасий I
 Свети Хипаций, няколко светии
 Хипаций от Ефес († 537-552), източнохристиянски епископ на Ефес